– fikcyjny gigantyczny potwór (kaijū), występujący w japońskim filmie fantastycznonaukowym z serii o Godzilli pod tytułem  z 1992 roku, w reżyserii Takao Okawary. Battra jest olbrzymią ćmą, będąca mrocznym sobowtórem Mothry. W filmie pojawiła się zarówno jako larwa, jak i dorosły owad.

Tak jak wcześniejszy Biollante i późniejsze Spacegodzilla i Destruktor), Battra była jednym z zupełnie nowych adwersarzy Godzilli, jacy zadebiutowali w serii Heisei.

Opis potwora 
Battra narodził się w odległej przeszłości, w której na Ziemi istniała wysoce zaawansowana cywilizacja, która zbudowała maszynę potrafiącą kierować klimatem. Battra był mrocznym odpowiednikiem Mothry, zrodzonym przez duch Ziemi, w celu unicestwienia owej cywilizacji. Następnie stoczył on pojedynek z Mothrą (obrońcą wróżek Cosmosek), w którym Battra poniósł przegraną i zapadł na wieki w sen. 

Powrócił do życia po uderzeniu w Ziemie meteorytu, który odsłonił również jajo jej dawnej przeciwniczki. Przebudzona bestia, powzięła zemstę. Gdy już odnalazł larwę Mothry, natknął się również na Godzille, z którym stoczył walkę na morzu. Walka kończy się, kiedy oba potwory zalewa lawa. Po jakimś czasie okazuje się, że monstrum przeżyło i przeobraziło się w formę dorosłą i wyruszyło dalej walczyć z dorosłą już Mothrą. Po drodze znów walczy z Godzillą, który omal go nie zabija. Uleczony przez Mothrę, Battra pomaga jej pokonać Króla Poworów, ale sam ginie - zabity przez nuklearny podmuch Godzilli.

Dodatkowym celem obudzenia Battry był również fakt zbliżającego się kolejnego meteoru - który miał zostać przez owada zniszczony. Mothra jednak postanawia zastąpić przyjaciela i wyrusza w kosmos by ukończyć jego misje.

Dane podstawowe

Wymiary 
 Stadium larwalne - długość: 90 metrów; waga:  20 000 ton
 Stadium końcowe - długość: 73 metry; rozpiętość skrzydeł: 180 metrów; waga: 30 000 ton

Zdolności 
Zarówno jako larwa jak i imago, Battra potrafił atakować swoich przeciwników na dystans, emitując wiązkę energii oczu i rogu (jako larwa), lub tylko z oczu (jako dorosły owad). Do tego dorosła forma potrafiła tworzyć huraganowy wiatr poprzez trzepot skrzydeł, oraz też była zdolna porazić wyładowywaniami z kończyn (scena ataku na Godzille wraz z Mothrą).

Przypisy

Zobacz też

Linki zewnętrzne 
 Profil potwora na fanowskiej stronie Toho Kingdom 

Kaijū